święty Augustyn
Miejscowości w USA:
 St. Augustine – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie St. Johns
 St. Augustine – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Saint Augustine – miasto na wyspie Tobago